Алекса́ндра Дени́сова: Денисова, Александра Алексеевна (1904—1989) — советская актриса.
 Денисова, Александра Ивановна (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.